Тумтум может означать:
 Языки тумтум (каду) — семья в составе нило-сахарских языков
 Тумтум — самоназвание народа кадугли-кронго.
 Тумтум — термин в иудаизме.